Plusieurs chapelles en France ont été nommées chapelle Notre-Dame-de-l'Espérance pour le culte de Notre-Dame d'Espérance :
 la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Espérance d’Azerat ;
 la chapelle Notre-Dame-d’Espérance de Bras ;
 la chapelle Notre-Dame-d'Espérance de Paris ;
 la chapelle Notre-Dame-de-l’Espérance de  ;
 la chapelle Notre-Dame-de-l’Espérance de Pontarlier.

Voir aussi 
 
 
 

NotreDameEspérance
~